

Прізвище

 Рассел Вестбрук (англ. Russell Westbrook; *12 листопада 1988) — американський професійний баскетболіст.

Топонім

Вестбрук — місто, штат Коннектикут
 Вестбрук — місто, штат Мен
 Вестбрук — місто, штат Міннесота
 Вестбрук — місто, штат Техас